Foersterella är ett släkte av steklar som beskrevs av Dalla Torre 1897. Foersterella ingår i familjen raggsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Raggsteklar
Foersterella